Sankt Ibb bezeichnet:

 Ibbon (Heiliger), Bischof von Tours 709–724, Stadtpatron von Ibbenbüren und Ybbs
sowie davon abgeleitet:
 Sankt Ibb, Stadtteil von Landskrona (Schweden) auf der Insel Ven
 Kirche Sankt Ibb, dortige romanische Dorfkirche